Matías Sebastián Porcari (Laguna Larga, 1986. április 12. –) olasz származású argentin labdarúgó, az Olimpo középpályása.

Források 
Matías Porcari adatlapja a transfermarkt.co.uk oldalon 

1986-ban született személyek
Olasz származású argentinok
Argentin labdarúgók
Labdarúgó-középpályások
A CA Fénix labdarúgói
A Danubio labdarúgói
A Budapest Honvéd labdarúgói
A Budapest Honvéd FC II labdarúgói
Élő személyek